Спасич (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Спасич, Милан (1909—1941) — югославский сербский моряк, Народный герой Югославии (посмертно).
 Спасич, Предраг (род. 1965) — югославский и сербский футболист, центральный защитник.